El término localmente finito tiene diferentes significados en matemáticas:
 Colección localmente finita de conjuntos en un espacio topológico
 Grupo localmente finito
 Medida localmente finita
 Operador localmente finito en álgebra lineal
 Poset localmente finito
 Espacio localmente finito, un espacio topológico en el que cada punto tiene un entorno finito
 Variedad localmente finita en el sentido de álgebra universal